Опера́ция «Ко́бра»:
 Операция «Кобра» — кодовое название операции времён Второй мировой войны.
 Операция «Кобра» — советский художественный фильм, снятый в 1960 году.